Jan Baptist Cogels (1663-1734), Zuid-Nederlands bankier
 Jan Baptist Cogels (1694-1733), Zuid-Nederlands bankier
 Jan Baptist Cogels (1729-1799), Zuid-Nederlands bankier

Huis Cogels